Sönam Gyeltshen (tib. bsod nams rgyal mtshan) bezeichnet folgende Personen:

 Sönam Gyeltshen (Sakyapa) (1312–1375) aus der Sakya-Schule des tibetischen Buddhismus, Verfasser des Geschichtswerkes Rgyal rabs gsal ba'i me long
 Sönam Gyeltshen (Taglungpa) (1386–1434) aus der Taglung-Kagyü-Schule des tibetischen Buddhismus
 Sönam Gyeltshen (Kathogpa) (1466–1540) aus der Kathog-Tradition der Nyingma-Schule des tibetischen Buddhismus